Ангара может означать:

Топонимы 
 Ангара — единственная река, вытекающая из Байкала, протекает по территории Восточной Сибири.
 Верхняя Ангара — река в Бурятии, вторая по полноводности из рек, впадающих в Байкал.
 Ангара — деревня в Иркутском районе Иркутской области.
 Ангара — река в Крыму, составляющая Салгира.
 Ангара — прежнее название села Перевального в Крыму.

Фамилия 
 Ангара, Эдгардо (1934—2018) — филиппинский политический и государственный деятель.

Мифология 
 Ангара — дочь Байкала из бурятской легенды.

Другое 
 «Ангара» — балет советского композитора А. Я. Эшпая.
 «Ангара» — плавучий музей-ледокол.
 Ангара — семейство разрабатываемых ракет-носителей модульного типа.
 «Ангара-1.2ПП» — ракета-носитель лёгкого класса.
 «Ангара-А5» — российская ракета-носитель тяжёлого класса.
 «Ангара» — зенитно-ракетный комплекс С-200 с ракетой 5B21.
 «Ангара» — стартовая позиция МБР Р-7. С проекта «Ангара» отсчитывает свою историю космодром Плесецк.
 «Ангара» — радиостанция Р-354.
 «Ангара» — КВ радиостанция 2Р20.
 «Ангара» — корабельная РЛС МР-300.
 «Ангара» — зенитная самоходная установка ЗСУ-37-2.
 Ангара — репеллент, содержащий диэтилтолуамид, для борьбы с кровососущими насекомыми, домашними муравьями и т. д.
 
 Ангара — строящаяся электрическая подстанция 500/220 кВ в Богучанском районе Красноярского края.
 Ангара — спроектированные в России протокол и коммуникационная сеть тороидальной топологии. Аппаратная реализация ваполнена в АО НИЦЭВТ и прозводится холдингом Росэлектроника. Используется в российских суперкомпьютерах, ЦОД и системах хранения данных.
 «Ангара» — авиакомпания, осуществляющая региональные авиаперевозки в Восточной Сибири, базирующаяся в аэропорту Иркутска.
 «Ангара» — литературный альманах, издававшийся в Иркутске в 1958—1970 годах, с 1971 года — литературный журнал «Сибирь».
 «Ангара» — неоконченный роман Ивана Новокшонова.
 «Ангара» — роман Франца Таурина.
 «Локомотив-Ангара» — женский волейбольный клуб из Иркутска (в 2000—2003 годах — «Ангара»).

См. также 
 Ангарск (значения)
 Ангарская
 Ангарский
 Ангарское
 Анкара

Ангара